Ishockey vid olympiska vinterspelen 1968 spelades i Grenoble, Frankrike den 4–17 februari 1968 med 14 deltagande landslag. Sovjetunionen blev för andra gången i rad och tredje totalt olympiska mästare och samtidigt världsmästare för sjätte gången i rad och åttonde totalt. Turneringen, som var den 35:e VM-turneringen och 46:e EM-turneringen, var dock den sista gemensamma olympiska och VM- och EM-turneringen, eftersom VM och olympiska spel började att spelas som egna turneringar 1972.

Medaljfördelning

Första omgången 
Vinnarna i de här matcherna spelade i grupp A om platserna 1-8. Förlorarna spelade i grupp B om platserna 9-14.

Grupp A 
Ettan vann guld, tvåan silver och trean brons.

Grupp B 
Lagen i denna grupp spelade om platserna 9-14.

Poängligan

Slutställning

Laguppställningar

Sovjet 
Veniamin AlexandrovViktor BlinovVitali DavydovAnatoli FirsovAnatoli JonovViktor KonovalenkoViktor KuskinBoris MajorovJevgeni MisjakovJuri MoissejevViktor PolupanovAlexander RagulinIgor RomisjevskiOleg SaitsevJevgeni SiminViktor SingerVjatjeslav StarsjinovVladimir Vikulov

Tjeckoslovakien 
Josef CernýVladimír DzurillaJozef GolonkaJan HavelPetr HejmaJirí HolíkJosef HorešovskýJan HrbatýJaroslav JiríkJan KlapácJirí KochtaOldrich MachácKarel MasopustVladimír NadrchalVáclav NedomanskýFrantišek PospíšilFrantišek ŠevcíkJan Suchý

Kanada 
Roger BourbonnaisKenneth BroderickRaymond CadieuxPaul ConlinGary DineenBrian GlennieTed HargreavesFrancis HuckLarry JohnstonJohn McKenzieWilliam McMillanStephen MonteithMorris MottTerrence O'MalleyDanny O'SheaGerry PinderHerbert PinderWayne Stephenson

Sverige 
Hans Dahllöf Leif HolmqvistArne CarlssonNils "Nicke" JohanssonBert-Ola NordlanderLars-Erik SjöbergRoland StoltzLennart SvedbergFolke BengtssonSvante GranholmHenric HedlundLeif HenrikssonTord LundströmLars-Göran NilssonRoger OlssonBjörn PalmqvistHåkan WickbergCarl-Göran Öberg

Referenser

Noter

Externa länkar

Olympiska vinterspelen 1968
1968
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1968
1968